Aída Navarro (Caracas, Venezuela, 17 de octubre de 1937) es una mezzosoprano venezolana.

Estudió canto lírico en la escuela de música Juan Manuel Olivares en Venezuela, en Julliard school of music de Nueva York en los Estados Unidos y en Hochschule für Musik und darstellende Kunst (Instituto universitario de música y artes escénicas) en Viena, Austria donde recibió clases de la reconocida Mezzosoprano italiana Giulietta Simionato.

Aída Navarro se destacó en distintas presentaciones de ópera y música de cámara en Europa y Latinoamérica.En 1967 recibió en Río de Janeiro el premio al mejor intérprete de música de cámara. Fue fundadora del grupo de música venezolana Quinteto Contrapunto.

Por muchos años se ha dedicado a la docencia en el área de canto lírico. Fue Profesora de música y directora de coros en escuelas y liceos nacionales. Ejerció como profesora de canto en la escuela de música Juan Manuel Olivares, en el conservatorio Juan José Landaeta, el conservatorio Lino Gallardo y en la escuela superior de música José Ángel Lamas. Fue profesora de canto, interpretación de lied, oratorio y ópera clásica en el taller de ópera de Caracas y en el taller de capacitación operística del Teatro Teresa Carreño. Desde 1989 hasta 1991 fue subdirectora de la escuela de música Juan Manuel Olivares. Fue profesora de canto en la Universidad Metropolitana. Actualmente continúa desempeñándose como profesora privada de canto.

Premios 
 Concurso internacional de canto de Río de Janeiro, Brasil - Premio único mejor Intérprete de música de cámara (1967)
 Concurso internacional de canto de Río de Janeiro, Brasil - . Premio en todos los géneros (1969)
 Ganadora del concurso internacional de canto de Montreal, Canadá (1970)

Reconocimientos 
 Orden 27 de junio en 1.ª y 3.ª clases

Referencias 

Mezzosopranos de Venezuela
Caraqueñas
Mujeres del siglo XX